Kees Koolen (1965-), pilote néerlandais de rallye-raid.
 Sanne Koolen (1996-), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon.